L'épreuve féminine de carabine à 10 mètres air comprimé des Jeux olympiques d'été de 2020 se déroule au Stand de tir d'Asaka  à Tokyo, le .

Format de la compétition 
L'événement consiste en deux tours : une manche qualificative et une finale. En qualification, chaque tireuse tire 60 coups de feu avec une carabine à air comprimé à 10 mètres de distance en position debout. Les scores pour chaque tir sont comptabilisés avec un incrément de distance de 1, avec un score maximum de 10,9.

Les 8 meilleures tireuses en qualification participent à la finale. Elles tirent 20 autres coups de feu. Ces tirs sont comptabilisés avec un incrément de distance de 0,1, avec un score maximum de 10,9.

Résultats

Qualification

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Tokyo 2020
 Site officiel de l'ISSF

Carabine a 10 m air comprime femmes